Sredorek – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kjustendił
 Sredorek – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Sredorek – wieś w Macedonii Północnej

Strony ujednoznaczniające